Jennifer Aniston, Amerikaans actrice
 John Aniston, Amerikaans acteur
 Nicole Aniston, Amerikaans pornoactrice
 Aniston, een plaats in de Amerikaanse staat Alabama

Zie ook 
 Anniston (doorverwijspagina)
 Arniston